«Джонджоли» (международное рабочее название NINA) — предстоящий художественный фильм режиссёра Оксаны Бычковой, премьера которого в России состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году. Картина стала участником индустриальной программы WIP Europa международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2021 года, где представлены самые перспективные проекты, запущенные в производство в Европе, на стадии постпродакшн. В октябре 2021 года фильм отмечен наградой на международном питчинге в рамках European Work-in-Progress Cologne за игру актеров и работу режиссера.

Сюжет 
У Нины стабильный брак, доверительные отношения с мужем, с которым они воспитывают сына, успешная карьера. Она получает известие от бывшего возлюбленного Руслана, что тот серьёзно болен, и соглашается приехать в Тбилиси и поддержать когда-то близкого человека в непростое время, тем более, что муж Нины не против этой поездки. Она едет налегке и не планирует задерживаться надолго, но судьба распоряжается иначе.

В ролях

Производство 
Съемки проходили в Грузии в 2021 году.

Примечания 

Фильмы Оксаны Бычковой
Фильмы России 2022 года
Фильмы-драмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы России онлайн-кинотеатра KION